Детство может относиться к нескольким понятиям:

 Детство — этап развития человека
 «Детство» — повесть Максима Горького.
 «Детство» — повесть Льва Николаевича Толстого.